Nordkraft bezeichnet

 Nordkraft (Film), einen Film des Regisseurs Ole Christian Madsen
 Nordkraft (Futtermarke), eine Futtermarke der Deutsche Tiernahrung Cremer
 Nordkraft (Roman), einen Roman des Schriftstellers Jakob Ejersbo